Треві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Монпельє, 38 км на північний захід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тревіль на сайті французького Національного інституту географії
 Тревіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тревіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од